Indonesië
 Petanahan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Petanahan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java